A27 kan syfta på

Motorvägar
 A27 (motorväg, Belgien)
 A27 (motorväg, Italien)
 A27 (motorväg, Tyskland)